Scorched Earth (englisch für „Verbrannte Erde“) steht für:

 Scorched Earth (Computerspiel), Computerspiel
 Scorched Earth (Band), britische Psychedelic-Rock-Band
 Scorched-Earth Policy, US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Scorched Earth (Film), kanadischer Film von Peter Howitt mit Gina Carano